Foltyn bezeichnet:

 Hugo Foltýn (1906–1944), tschechischer Architekt und Hochschullehrer
 Maria Fołtyn (1924/25–2012), polnische Opernsängerin und -Regisseurin
 Rafael Foltyn (* 1985), deutscher Fußballschiedsrichter

Siehe auch:
 Foltin